Phenomenon (single van LL Cool J)
 Phenomenon (muziekalbum van LL Cool J)
 Phenomenon (muziekalbum van UFO)
 Phenomenon (film), Amerikaanse film uit 1996
 Phenomenon (televisieprogramma), Amerikaans televisieprogramma uit 2007
 de Engelse term voor fenomeen